Немецкие подводные лодки
 U-32 (1914)
 U-32 (1937)
 U-32 (S182)